Пинбол:

 Пинбол — тип аркадной игры, в которой игрок набирает игровые очки, манипулируя одним или более металлическими шариками на игровом поле
 Пинбол — компьютерная игра, симулятор механического пинбола.
 Пинбол 1973 — роман японского писателя Харуки Мураками. Написан в 1980 году.